Накхо́нпатхо́м () — провинция в центральной части Таиланда. Площадь составляет 2168,3 км², население по данным на 2011 год — 866 064 человек. Расположена в 56 км от Бангкока, на реке Тхачин (ответвлении реки Чаупхрая). Накхонпатхом — часть агломерации Большого Бангкока. Административный центр — город Накхонпатхом.

Географическое положение

Административное деление 

Столица провинции — город Накхонпатхом. Административно разделена на 7 районов (ампхе), которые, в свою очередь, делятся на 105 (тамбонов) и 919 деревень (мубанов).

 Столичный район Нако́нпатом - Mueang Nakhon Pathom (เมืองนครปฐม)
 Кампэнгсэ́н - Kamphaeng Saen (กำแพงแสน)
 Накхончайси́ - Nakhon Chai Si (นครชัยศรี)
 Донту́м - Don Tum (ดอนตูม)
 Бангле́н - Bang Len (บางเลน)
 Сампра́н - Sam Phran (สามพราน)
 Пхуттамонто́н - Phutthamonthon (พุทธมณฑล)

Достопримечательности 
 На территории провинции находится Пхра Патом Чеди — самая высокая буддийская ступа в мире (127 м). Также здесь находится филиал национального музея страны, где представлено множество вещей времён государства Дваравати, найденных главным образом здесь же.
 Дворец Санамчан был построен наследным принцем Вачиравудхом в 1907 — 10 гг. Сейчас здесь расположен один из кампусов университета Силпакорн и музей короля Рамы VI.
 На востоке провинции находится буддистский парк Phutthamonthon, известный своей статуей Будды (15,87 м), которая признаётся одной из самых высоких свободностоящих статуй Будды в мире.
 В районе Накхон-Чайси находится буддийский монастырь Ват Банг Пхра, известный с XVIII века.

Примечания 

Провинции Таиланда